Скали́стые го́ры () — основной горный хребет в системе Кордильер Северной Америки, на западе США и Канады, между 60 и 32° с. ш.

Скалистые горы тянутся на 4830 километров с севера на юг от самой северной точки в провинции Британская Колумбия (Канада) до штата Нью-Мексико на юго-западе США. Ширина гор достигает 700 километров. Скалистые горы являются естественным водоразделом между бассейнами Тихого и Атлантического океанов. В Скалистых горах берут начало реки Миссури, Колорадо, Рио-Гранде, Снейк, Арканзас и множество других.

Скалистые горы образовались от 80 до 55 миллионов лет назад в эру ларамийского орогенеза. С тех пор под воздействием воды и ледников в горной гряде сформировались эффектные долины и пики. В конце последнего ледникового периода люди начали заселять территорию Скалистых гор. После нескольких экспедиций, таких как путешествие Александра Маккензи или экспедиции Льюиса и Кларка, Скалистые горы начали осваиваться; минералы и меха дали начало первоначальному экономическому освоению гор, несмотря на то, что Скалистые горы оставались малонаселённым районом.
В настоящее время большая часть территории Скалистых гор защищена национальными парками и лесными угодьями. Скалистые горы — популярное место для туристов, особенно для пешеходного туризма, альпинизма, рыбалки, охоты, лыжного спорта, сноуборда и других.

Этимология 
Название «Скалистые горы» (англ. Rocky Mountains) дал канадский первопроходец французского происхождения Пьер Готье Варенн де ла Верандри после того, как он пересёк реку Pierre Jaune (сегодня это Йеллоустон — река жёлтого камня) 1 января 1743 года. Александр Макензи пересёк горы в 1793 году и назвал их Stoney Mountains — «Каменистые горы». Во второй половине XIX века горам вернули предыдущее название.

Геология 
Северные Скалистые горы (к северу от 45° с. ш.) сложены преимущественно гранитами высотой до 3954 м (гора Робсон); южные Скалистые горы, или Скалистые горы США, состоят из коротких хребтов, сложенных песчаниками, глинистыми сланцами, известняками, высотой до 4401 м (гора Элберт — высшая точка Скалистых гор).

Имеются обширные месторождения молибдена, меди, золота, серебра, полиметаллов, нефти, каменного угля.

Наблюдаются вулканические явления: гейзеры, термальные источники, а также землетрясения.

Нижний Йеллоустонский водопад высотой 94 метра — самый высокий водопад Скалистых гор.

Климат 
В Скалистых горах типичный горный климат. Среднегодовая температура в долинах находится в пределах 6 °C. В июле, самом тёплом месяце, средняя температура достигает 28 °C. В январе средняя температура составляет около −14 °C, и это самый холодный месяц в году. Среднегодовое количество осадков около 360 мм.

В области Скалистых гор летом обычно тепло и сухо, так как дождевые тучи с запада задерживаются горным хребтом на его западной стороне. Средняя температура летом составляет 15 °C, а среднее количество осадков около 150 мм. Зимы бывают многоснежными и холодными, средняя температура −2 °C, а средняя толщина снежного покрова составляет 29 см. Весной средняя температура 4 °C, а осадки составляют 107 мм. Осенью среднее количество осадков 66 мм и температура около 7 °C.

Флора и фауна 

Растительность — преимущественно леса, горно-таёжные на севере и сосновые на юге. Высота границы леса от 1500 м (на севере) до 3600 м (на юге), выше — альпийские луга и вечные снега.

В лесах произрастают ели, сосны и пихты, на низших ярусах они смешиваются с берёзами и белым клёном. Большая часть гор арктических широт покрыта карликовыми березами. На таёжной почве растут не только хвойные, но также и лиственные деревья: берёзы, тополя и осины.

В долинах — степи и полупустыни.

Высокогорными животными здесь являются снежные козы, толстороги, лоси и лисицы. В расположенных ниже районах встречается сурок, заяц-беляк, чернохвостая луговая собачка и койот.

Большинство птиц, обитающих в Скалистых горах, являются перелётными. В летние месяцы они выкармливают здесь птенцов. Постоянно в горах обитают трёхпалый дятел, белая куропатка, некоторые виды зябликов и сов.

История освоения гор человеком

Индейцы 
Со времени последнего оледенения Скалистые горы — это территория проживания предков индейских племён (палеоиндейцы). Палеоиндейцы охотились на теперь вымерших мамонта и древнего бизона (животное на 20 % больше современного бизона) у подножий гор и в долинах. Как и современные племена, которые впоследствии подражали им, палеоиндейцы вероятно мигрировали на равнины осенью и зимой, чтобы охотиться на бизонов, и в горы весной и летом, занимаясь рыбной ловлей, охотой на оленей, вапити а также собирательством корней и ягод. Многие научные доказательства свидетельствуют о том, что индейцы в значительной мере влияли на численность млекопитающих, охотясь на них, и на растительный покров через намеренное выжигание лесов.

Европейцы 
Европейцы впервые появились на территории Скалистых гор в XVI веке. Испанский исследователь Франсиско Васкес де Коронадо с группой солдат, миссионеров и африканских рабов вошёл в регион Скалистых гор с юга в 1540 году. Появление коня, металлических изделий, ружья, новых болезней и различных культур глубоко изменили культуру и образ жизни коренных жителей. Американские индейцы были уничтожены на своих исторических территориях в основном из-за эпидемий, войн и постоянных нападений на их культуру.

В 1739 году французские торговцы мехом Пьер и Поль Маллет, путешествуя через Великие равнины, открыли ряд гор в верховьях реки Платт, которые местные индейские племена называли «Скалистые горы», и стали первыми европейцами, посетившими неизвестный горный хребет.
Август Александр Макензи стал первым европейцем, который пересек Скалистые горы. Это произошло в 1793 году. Он обнаружил верховья реки Фрейзер и достиг побережья Тихого океана в той части, что сейчас является территорией Канады 20 июля того же года, завершив первый зарегистрированный трансконтинентальный переход Северной Америки к северу от Мехико. Он прибыл в Белла-Кула в Британской Колумбии, где впервые достиг моря в Саут-Бентинк-Арм (), который является заливом Тихого океана.

Экспедиция Льюиса и Кларка (1804—1806) считается первой научной разведкой Скалистых гор: собраны образцы для современных ботаников, зоологов и геологов. Экспедиция, как говорили, проложила путь к Скалистым горам и через них для европейских поселенцев востока Америки, хотя Льюис и Кларк встретили в горах по крайней мере 11 европейских американцев во время своих путешествий.

Маунтинмены — в первую очередь французы, испанцы и британцы — бродили по Скалистым горам с 1720 по 1800 годы в поисках месторождений полезных ископаемых и меха. Для торговли мехами Северо-Западная компания () основала факторию под названием «Скалистые горы» как торговый пост в предгорьях Скалистых гор, которые сейчас находятся на территории современной Альберты в 1799 году, а их конкуренты, Компания Гудзонова залива () создала неподалёку факторию «Актон». Эти посты служили основой для большей части деятельности европейцев в канадских Скалистых горах в начале XIX века. Среди них наиболее значимыми были экспедиции Дэвида Томпсона, который путешествовал вдоль реки Колумбия к Тихому океану. Во время его экспедиции 1811 года он стал лагерем на месте слияния рек Колумбия и Снейк-Ривер и установил там столб и сообщения, заявив о правах Великобритании на местность и о намерении Северо-Западной компании построить на этом месте форт.

По англо-американской конвенции 1818 года, которая установила 49-ю северную параллель как международную границу западнее Лесного озера () до «Каменных гор», Великобритания и США согласились с тем, что называлось «совместным владением» землями к западу до Тихого океана. Резолюцией о территориальных и договорных вопросах, решение спора по Орегону, было перенесено на более поздний срок.

В 1819 году Испания уступила Соединённым Штатам свои права на земли к северу от 42-й параллели, хотя эти права не включали владения, а также включали обязательства перед Британией и Россией относительно их претензий в том же регионе.

Поселение 
После 1802 года американские торговцы мехом и исследователи объявили о первом широком присутствии «белых» в Скалистых горах южнее 49-й параллели. Самыми известными из них были американцы Уильям Генри Эшли, Джим Бриджер, Кит Карсон, Джон Колтер, Томас Фитцпатрик, Эндрю Генри, и Джедедайя Смит. 24 июля 1832 года Бенджамин Бонневиль направил первый обоз крытых повозок, который пересёк Скалистые горы через вайомингский . После экспедиции Маккензи 1793 года посты торговли мехом были созданы западнее Северных Скалистых гор в районе северного внутреннего плато Британской Колумбии, которая стала известна как Новая Каледония, начиная с Форт-Маклауда (ныне — община ) и , и в основном сосредоточены в Стюарт-Лейк-Пост (ныне — ).

Переговоры с Великобританией в течение следующих десятилетий не привели к урегулированию претензий по границе: Орегонский Спор стал более важной темой в геополитической дипломатии между Британской империей и молодой американской республикой. Спорное совместное владение Великобританией и США продолжалось до 15 июня 1846 года, когда, по Орегонскому договору, Англия уступила свои права на эту землю. В 1841 году , главный торговый агент Компании Гудзонова залива, привёл примерно 200 поселенцев из колонии  на запад, чтобы укрепить поселение вокруг  в попытке сохранить округ Колумбия под властью Великобритании. Отряд пересёк Скалистые горы и вошёл в долину , область во впадине Скалистых гор близ современного  в Британской Колумбии, затем отправился на юг. Несмотря на эти усилия, в 1846 году Великобритания уступила Соединённым Штатам все права на земли округа Колумбия южнее 49-й параллели. Это решение спора вокруг границы Орегона зафиксировали в так называемом Орегонском договоре.

Начиная с 1842 года по Орегонской тропе через Скалистые горы прошли тысячи переселенцев. Мормоны стали селиться возле Большого Солёного озера в 1847 году. С 1859 по 1864 в штатах Колорадо, Айдахо, Монтане и в Британской Колумбии было обнаружено золото, что повлекло несколько золотых лихорадок. Тогда в эти края прибывали тысячи старателей и шахтёров, чтобы исследовать все горы и ущелья. Они также создали первую значительную промышленность в Скалистых горах. За время одной только золотой лихорадки в Айдахо было добыто больше золота, чем за золотые лихорадки в Калифорнии и Аляске вместе взятые, и она сыграла важную роль в финансировании армии Союза во время Гражданской войны в Америке. В 1869 году было завершено строительство первой трансконтинентальной железной дороги США, а в 1872 году был создан первый национальный парк в мире — Йеллоустонский национальный парк. Канадскую трансконтинентальную железную дорогу планировалось построить к 1871 году, но по политическим причинам её строительство не было завершено даже к 1885 году. Но в конце концов она была построена и, после рассмотрения ряда других маршрутов, прошла через перевалы Кикинг-Хорс и Роджерс к Тихому океану. Благодаря предусмотрительности промоутеров железной дороги крупные территории в канадских Скалистых горах были сохранены в качестве национальных парков, таких как Джаспер, Банф, Йохо и Уотертон-Лейкс, заложив основы для индустрии туризма, которая процветает и по сей день. Национальный парк Глейшер в Монтане был создан с аналогичными намерениями по туризму Северо-Тихоокеанской железной дорогой. Хотя поселенцы заполнили долины и шахтёрские городки, охрана и сохранение окружающей среды началось сразу же. Президент США Гаррисон создал несколько лесных фондов в Скалистых горах в 1891—1892 гг. В 1905 году президент США Теодор Рузвельт расширил лесной заповедник , включив в него территорию, ныне известную как национальный парк Роки-Маунтин. Экономическое развитие началось с шахт, лесного хозяйства, сельского хозяйство и туризма, а также сферы услуг, которая их сопровождала. Палатки и лагеря стали ранчо и фермами, форты и железнодорожные станции — посёлками и небольшими городами, а некоторые из посёлков выросли до больших городов.

Жители Скалистых гор создали собственную кулинарную традицию, отличающуюся употреблением большого количества говядины и зерновых.

Промышленность и развитие 

Экономические ресурсы в Скалистых горах разнообразны и многочисленны. Минералы, которые можно найти в Скалистых горах (включая Вайомингский бассейн и несколько мелких областей), содержат значительные запасы угля, природного газа, сланцев и нефти. Например, шахта Климакс (), расположенная вблизи Лидвилла () в штате Колорадо, была крупнейшим производителем молибдена в мире. Молибден используется в жаростойких сталях в таких вещах, как автомобили и самолёты. На шахте Климакс было занято более 3000 человек. Шахта Кер д’Ален (англ. Coeur d’Alene) на севере Айдахо добывает серебро, свинец и цинк. Самая угольная шахта Канады находится вблизи Ферни () и Спарвуду (англ. Sparwood) в Британской Колумбии; также угольные шахты существуют рядом с Хинтон () в Альберте и в Северных Скалистых горах, окружающих Тамблер-Ридж в Британской Колумбии ().

Заброшенные шахты с их шахтными отвалами и токсичными отходами усеивают пейзажи Скалистых гор. Например, восемьдесят лет глубинной добычи цинка загрязнили реку и берега у Игл-Ривер (англ. Eagle River) в северо-центральной части штата Колорадо. Высокие концентрации металла выносились весной талыми водами в реку в ущерб популяциям водорослей, мхов и форели. Экономический анализ эффекта добычи на этом месте показал снижение стоимости недвижимости, ухудшение качества воды и потерю рекреационных возможностей. Анализ также показал, что очистка реки может принести 2,3 млн $ дополнительных доходов от туристов и отдыхающих. В 1983 году бывшему владельцу цинкового рудника был предъявлен иск генерального прокурора штата Колорадо на сумму 4,8 млн долл. США для финансирования очистительных работ; уже через пять лет в регионе произошло значительное улучшение экологии.

Сельское и лесное хозяйство являются основными отраслями промышленности. Сельское хозяйство включает засушливые и орошаемые земли для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота. Скот часто перемещают между высокогорными пастбищами летом и низменными — зимой, практика, известная под названием отгонное животноводство.

Человеческое население не очень плотно в Скалистых горах, со средним значением четыре человека на квадратный километр (10 человек на квадратную милю) и несколькими городами с населением более . Однако, численность населения быстро росла в Скалистых горах в период между 1950 и 1990 годами. 40-летний прирост населения разных штатов колеблется в диапазоне от 35 % в Монтане до примерно 150 % в Юте и Колорадо. Населения ряда горных городов и общин удвоились за последние 40 лет. Джексон Хоул () в штате Вайоминг, например, увеличился на 260 %, с 1244 до 4472 жителей за 40 лет.

Национальные парки Скалистых гор 
В Скалистых горах находятся национальные парки Джаспер (Канада), Банф (Канада), Йохо (Канада), Кутеней (Канада), Уотертон-Лейкс (Канада), Глейшер (США), Йеллоустонский (США), Роки-Маунтин (США).

См. также 
 Канадские Скалистые горы
 Субальпийский пояс
 Republic Plaza — самое высокое здание (218 метров) в регионе Скалистых гор

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 
Горные хребты США
Горные хребты Канады
География Запада США